Я гей и мусульманин () — голландский документальный фильм режиссёра Криса Беллони, снятый им в Марокко, где предусмотрена уголовная ответственность за гомосексуальные контакты.

Сюжет 
Фильм рассказывает о марокканцах-гомосексуалах, которые в течение жизни занимаются изучением своей религиозной и сексуальной идентичности. Разные люди делятся своими личными переживаниями перед камерой, открыто говорят об однополой любви и рассказывают о том, как им приходится скрывать свою тайную сторону жизни.

Запрет фильма в Киргизии 
Фильм должен был 28 сентября 2012 года закрыть VI Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека «Бир Дуйно Кыргызстан» («Один мир Кыргызстан»), который проходит ежегодно в Бишкеке.

С просьбой не допустить демонстрации фильма к властям Киргизии обращался Верховный муфтий Киргизии Рахматулла ажы Эгембердиев. По его словам, данный фильм выставляет ислам в неприглядном виде на примере людей, не имеющих ничего общего в целом с религией. Директор аналитического центра «Религия, право и политика» Кадыр Маликов называл картину провокационной. Маликов подчеркнул, что фильм способен спровоцировать мусульманскую общину страны. По его словам, в фильме идёт настойчивое привязывание проблемы нетрадиционной сексуальной ориентации к исламу. Среди противников демонстрации картины также представители фонда «Мутакаллим», общественного объединения «Акыл эс ыйман рух».

Решением Первомайского районного суда Бишкека фильм был признан экстремистским. В соответствии с решением суда фильм запрещено демонстрировать и распространять на территории Киргизской республики. Согласно экспертной оценке специалистов Госкомиссии по делам религии республики, фильм «Я гей и мусульманин» содержит признаки возбуждения религиозной вражды и унижения мусульман по религиозному признаку. По словам инспектора Госкомиссии по делам религий Дениса Пышкина, целью фильма является «дестабилизация обстановки в стране».

По словам главы правозащитного центра «Граждане против коррупции» Толеканы Исмаиловой, суд рассмотрел иск без представителей ответчика, поэтому действия сотрудников Госкомитета нацбезопасности, которые могут воспрепятствовать показу фильма, будут незаконными. Решение о запрете фильма будет обжаловано в суде.

Запрет фильма был осуждён «Хьюман Райтс Вотч».

См. также 
 Права ЛГБТ в Киргизии — общий обзор прав ЛГБТ.
 «Невинность мусульман» — фильм, также запрещённый в Киргизии 21 сентября 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма «Я гей и мусульманин» 
 
 
 Kyrgyzstan: Rights Activists Condemn Ban on Gay Muslim Documentary 
 

Фильмы-интервью
Документальные фильмы Нидерландов
Ислам и гомосексуальность
Гомосексуальность и религия в кино
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
ЛГБТ в Марокко
ЛГБТ в Киргизии
Ислам в Киргизии
Ислам в Марокко
Цензура в кинематографе
Документальные фильмы об ЛГБТ
Фильмы ЛГБТ-тематики Нидерландов